Карадай:

 Карадай — левый приток реки Чага, в Одесской области (Украина)
 Карадай — полуостров в Херсонской области (Украина)
  – ландшафтный заказник местного значения на полуострове Карадай.